Pey (Pèir dans la norme classique de l'occitan), est un nom propre gascon signifiant « Pierre » qui se retrouve dans l'onomastique et la toponymie locale.

Patronyme 

 Serge Pey (1950-) : écrivain et poète français ;
 Víctor Pey Casado (1915-2018), ingénieur, professeur et patron de presse d'origine espagnole, puis chilien.

Prénom 
 
 Pey de Garros : poète et juriste français
 Pey Berland : archevêque de Bordeaux

Toponyme 

 Pey : commune française, située dans le département des Landes
 Saint-Pey-de-Castets : commune française, située dans le département de la  Gironde
 Saint-Pey-d'Armens : commune française, située dans le département de la  Gironde
 Pey-du-Prat : village rattaché à la commune de Grézillac, dans le département de la Gironde
 Tour Pey-Berland : tour de Bordeaux

Il existe en outre un village néerlandais dans la commune d'Echt-Susteren qui se nomme Pey et qui n'est pas relié étymologiquement aux « Pey » de l'espace occitan.

Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France